Ве́ра Ефре́мовна Пе́стель (, Москва, Российская империя — , Москва, СССР) — российская художница, педагог.

Биография 

Вера Пестель родилась 13 мая 1887 года в Москве. Училась в Алфёровской гимназии.

В 1900-х годах посещала частную студию французской художницы М. Фалиц, воскресные классы рисования Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища (1904—1906). В 1906—1907 годах училась в Школе рисования и живописи Константина Юона и Ивана Дудина. В 1909—1911 годах училась в частной студии К. Э. Киша, в 1912—1913 годах — в частной студии Василия Рождественского. Во время поездки во Францию в 1912 году посещала Академию La Pallete А. Ле Факонье и Жана Метценже.

После возвращения из Франции работала в Свободной коллективной мастерской на Остоженке вместе с Владимиром Татлиным.

В 1910-х годах принимала участие почти во всех авангардных выставках.

В начале 1920-х годов работала как художник театра.

В педагогике была сторонником свободного воспитания и максимального выявления способностей ребёнка к самовыражению. Гармонию понимала как средство устранения противоречий между ребёнком и миром. В 1920—1930 годах преподавала в школе «Детское творчество». В 1925—1926 годах разработала программу по изобразительному искусству для школ I и II ступени, в основе которой было «искусство самого ребёнка».

В начале 1930-х годов отошла от художественной жизни.

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член общества Супремус (1916—1917)
 Член Молодой (левой) федерации Профессионального союза художников-живописцев Москвы (1917—1918)
 Член объединения «Маковец» (1921—1925)
 Сооснователь (вместе со Львом Жегиным) объединения «Путь живописи» (1926—1930)

Примечания

Библиография

Публикации Веры Пестель

О Вере Пестель 
 
 
 

Художники русского авангарда
Члены общества «Супремус»
Художники-супрематисты
Члены объединения «Маковец»
Художники СССР
Педагоги СССР
Художники XX века
Художники России
Художницы России XX века
Художницы Серебряного века
Художники Москвы
Выпускницы Алфёровской гимназии
Художники-футуристы